Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 и 8 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов из 32 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся американский пловец Мэттью Гриверс.

Олимпийским чемпионом 2016 года стал американец Райан Мёрфи, опередивший в финале на 0,34 с. китайского пловца Сюй Цзяюйя. Бронзовую медаль завоевал ещё один представитель США Дэвид Пламмер.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com